Divers souverains se sont appelés  :

Rois 
 , roi de Chypre (1205-1218).

Princes, ducs 
 , duc de Bourgogne (1076-1079), plus tard abbé de Cluny

Comtes 
 , comte du Maine ( du )
 , comte de Nordgau (920-940)
 , comte de Ponthieu (vers 970-1000)
  (986-1053), comte de Rouergue (1010-1053).
 , comte de Châlon (jusqu’en 1039)
 , comte de Saint-Pol (jusqu’en 1070)
 , comte de Rethel (1065-1118)
 , comte de Vermandois et de Valois (1080-1102)
 , comte de Clermont-en-Beauvaisis (1088-1101)
 , comte de Troyes, Vitry et Bar-sur-Aube (1093-1126) et comte de Champagne en 1102
 , comte de Roucy (1104-1160)
 , comte de Vaudémont (1118-1165)
 , comte de Rodez (jusqu’en 1159)
 , comte de Metz (1145-1159)
  (fin du -1248), comte de Saint-Pol et comte de Blois.
 , comte de Lunéville (1171-1220).
  (?-?), comte de Bassigny.

Ecclésiastiques 
 , évêque de Séez ()
 , évêque de Verdun (923-925)
 , évêque de Liège (945-947)
 , évêque de Gap (971-1010)
 , évêque de Coutances (989-1025)
 , archevêque de Besançon (1031-1067)
 , évêque de Troyes (vers 1075)
 , abbé d’Étival (1150-1158)
 , archevêque d'Arles (1217-1217) et ancien évêque de Gap sous le nom d' (1215-1217).
 '', évêque de Coutances de la fin du  et du début du .

Membres de familles nobles 
  (885-?), seigneur de Lusignan.
 , seigneur de Lusignan ().
 , seigneur de Sainte-Maure (1035-1115)
  (?-1096), premier seigneur du Puiset.
  (~1055-1129), seigneur de Touraine.
 , seigneur d’Hébron dans les États latins d'Orient (1104).
 , seigneur du Gibelet dans les États latins d'Orient (1127-1135).
 , seigneur de Parthenay (1182-1218).
  (1288-1322), seigneur d'Arlay et de Vitteaux de la Maison de Chalon-Arlay).

Voir aussi 
 , seigneur de Sillé.

Hugues 01